Великая Германия — многозначный термин:
 Великая Германия () — римская провинция, образованная на временно завоёванных землях между Рейном и Эльбой.
 Великая Германия (; Гроссдойчланд) — лозунг объединения германской нации:
 в XIX веке — лозунг культурно-политического движения пангерманизма;
 в XX веке — лозунг нацистской Германии.
 Дивизия «Великая Германия» (Division «Großdeutschland»; 1939—1945) — элитное формирование вермахта.
 Танковый корпус «Великая Германия» (Panzerkorps «Großdeutschland»; январь — май 1945) — в нацистской Германии.

См. также 
 Аншлюс